Kurer kan betyde flere ting:

 Kurér (bud) - en budbringer
 Kurer (folkeslag) - et folkeslag